Па́вел Изо́тович Якубо́вич (иногда публиковался под псевдонимами Ксенофонт Суперфосфатов, Катя Пряник, Артëм Челядинский и др.; род. 23 сентября 1946, Унеча, Брянская область) — белорусский журналист, бывший главный  газеты «Советская Белоруссия» и руководитель одноименного холдинга государственных изданий, видный работник «идеологической вертикали» постсоветской Белоруссии. Заслуженный деятель культуры Республики Беларусь (2000).

Биография 
Родился 23 сентября 1946 г. в г. Унеча Брянской области. В 1965—1977 годах служил во Внутренних войсках МВД СССР в Минске, где был корреспондентом-организатором дивизионной газеты «Боевой призыв», а также публиковался в газете «На страже Октября» — печатном органе МВД БССР.

Окончил Саратовское высшее военное командное Краснознаменное училище МВД СССР имени Ф. Э. Дзержинского и факультет журналистики Белорусского государственного университета.

Почётный профессор Института журналистики БГУ.

Один из ведущих белорусских журналистов. Получил известность в советское время своими фельетонами и спортивными репортажами, потом перешёл на политические темы. С 1977 года работал в газете «Знамя юности» (печатный орган ЛКСМБ, ныне — БРСМ), где был отмечен должностью завотделом. Затем работал редактором отдела в журнале «Крыніца», обозревателем в «Народной газете» (печатный орган Верховного совета БССР). С 1994 года работает в редакции газеты «Советская Белоруссия», с июля 1995 года - её главный редактор.

Накануне финала первых президентских выборов в Республике Беларусь, в 1994 году Якубович переходит из лагеря сторонников председателя правительства Вячеслава Кебича на сторону депутата Верховного совета Александра Лукашенко. Газета «Советская Белоруссия» становится печатным органом новообразованной Администрации президента и является таковой по сей день.

В 1998 году ссора между главными редакторами «Знамени Юности» Игорем Гуковским и «Советской Белоруссии» Павлом Якубовичем выливается в крупный (по республиканским меркам) медийный скандал. В ходе скандала Гуковский и его сторонники опубликовали немало компромата на Якубовича, включая одну из версий необычного отчества оппонента. Якубович не остался в долгу, опубликовав ряд текстов под псевдонимами и задействовав номенклатурные связи. В акте формального примирения сторон непосредственное участие принял руководитель республики. В 1998 году президентским указом Гуковский был освобождён от должности главного редактора «Знамени Юности», а политический вес Якубовича заметно вырос.

После политического кризиса 1996 года, итогом которого стал роспуск Верховного Совета Республики Беларусь, реорганизация и переименование парламентского органа, Якубович был назначен Александром Лукашенко членом Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по международным делам и национальной безопасности.

В 2007 году Якубович выполняет миссию спецпосланника Президента — в Израиле он проводит серию встреч, призывая урегулировать конфликт, вызванный заявлениями Александра Лукашенко о том, что деятельность Адольфа Гитлера не стоит воспринимать только негативно, что гитлеровская Германия — «образец президентской республики» (в том числе для Республики Беларусь), что евреи превратили Бобруйск в свинарник и т.п. Данные заявления Лукашенко имели широкий международный резонанс и выбор этнического еврея в качестве спецпосланника был осознанным, что отметили израильские СМИ. Миссия была выполнена, что усилило влияние Якубовича. Отношения между Тель-Авивом и Минском постепенно восстановились.

На посту главного редактора «Советской Белоруссии» Якубович участвует в создании крупного государственного медийного холдинга и курирует газеты «Союз», «The Minsk Times», журналы «Спецназ» и «Беларусь. Belarus», ежедневник «Голас Радзімы» и другие издания. Ныне Якубович входит в состав Общественно-консультативного совета при Администрации президента, коллегий Администрации президента и Мининформации Белоруссии, является председателем общественного координационного совета в сфере СМИ, участником ряда медийных проектов («Клуб редакторов»  на государственном телевидении) и до 2018 года считался одним из самых влиятельных представителей «идеологической вертикали» Белоруссии. Отметился как активный участник политики «белорусизации», проводимой властями постсоветской республики с начала 2000-х.

31 декабря 2006 года президент Республики Беларусь подписал указ о присуждении Павлу Якубовичу премии «За духовное возрождение» за проект газеты «В поисках утраченного».

В середине 2010-х годов был включен в «Совет общины» (руководящий орган Союза белорусских еврейских общественных объединений и общин), остаётся в нём и поныне. Включение П. Якубовича в указанный орган вызывало критику со стороны еврейских активистов.

В XXI веке Якубович принимает активное участие в создании государственной идеологии Республики Беларусь, которая в итоге так и не появилась. Среди предложенных Якубовичем и его товарищами новелл в конструировании госидеологии — практика «перехватывания знамён», заключающаяся в присвоении государственными пропагандистскими структурами символов и идей оппозиции. В итоге государственные СМИ наполнились лозунгами, символами и идеями национал-радикалов, что вызвало напряжение в белорусском обществе и резкую критику со стороны ряда интеллектуалов. На критику Павел Якубович с коллегами ответил обоснованием политических репрессий, в частности — возбуждением уголовного «дела регнумовцев» (известно также как «дело пророссийских публицистов» и «дело декабристов»). Также среди наиболее заметных мероприятий в рамках такой стратегии отмечено активное участие Якубовича в присвоении одного из символов праворадикального «Белорусского народного фронта» — урочища Куропаты, в лесного массива под Минском, известного как место массовых казней 1940-х годов. Ещё ранее Якубович обвинялся правозащитниками в травле солигорской правозащитницы Яны Поляковой, покончившей жизнь самоубийством после публикации фельетона Якубовича под псевдонимом «Ксенофонт Суперфосфатов».

6 февраля 2018 года Александр Лукашенко освободил Павла Якубовича от должности главного редактора «Советской Белоруссии», его место занял Дмитрий Жук — бывший руководитель государственного агентства «БелТА». Говоря о дальнейших планах, Якубович сообщил «Радио „Свобода“»: «сначала отдохну». По его признанию, мемуары точно писать не будет — «слишком осведомлен».

Павел Якубович и российский телеведущий Леонид Якубович — дальние родственники, троюродные братья (по другим сведениям — четырёхюродные).

Сын — Алексей Якубович, работал маркетологом на кондитерской фабрике «Коммунарка» и покинул должность после того, как актив был выведен из-под контроля проживающего в США друга отца — Марата Новикова. После этого Алексей Павлович Якубович был трудоустроен начальником управления маркетинга и продаж белорусского госмонополиста «Белтелеком».

Награды 
 Международная журналистская премия «Золотое перо» за защиту демократии (присуждена за материалы, опубликованные во время августовского путча 1991 года)
 Заслуженный деятель культуры Республики Беларусь (2000)
 Орден Почёта (2002)
 Почётная грамота Национального собрания Республики Беларусь (2006)
 Премия «За духовное Возрождение» (31 декабря 2006 года) — за активную подвижническую деятельность в гуманитарной области, направленную на развитие прогрессивных художественно-нравственных традиций, способствующих установлению духовных ценностей, идей дружбы и братства между людьми разных национальностей и вероисповеданий.
 Орден Франциска Скорины (2007)
 Орден Отечества III степени (2011)
 Медаль «МПА СНГ. 25 лет» (27 марта 2017 года, Межпарламентская ассамблея СНГ) — за заслуги в деле развития и укрепления парламентаризма, за вклад в развитие и совершенствование правовых основ функционирования Содружества Независимых Госуарств, укрепление международных связей и межпарламентского сотрудничества

Примечания 

Выпускники Белорусского государственного университета
Заслуженные деятели культуры Республики Беларусь
Персоналии:Пропаганда в Белоруссии